RS14 steht für:
 RS14, ein in der DDR gebauter Traktor

RS-14 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes
 RS-14 Temp-2S, eine fahrzeuggebundene ballistische Interkontinentalrakete aus russischer Produktion

RS14